Il doppio del torneo di tennis Canberra Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Canberra Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Brett Custer e Peter Doohan (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da David Adams e Jamie Morgan (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Brett Custer /  Peter Doohan (campioni)
  David Adams /  Jamie Morgan (finale)

  Peter Carter /  Gavin Pfitzner (quarti di finale)
  Roger Rasheed /  Brett Steven (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Canberra Challenger 1990